Ву́лиця Пана́са Лю́бченка — колишня назва вулиць у різних населених пунктах України. Назва на честь радянського державного діяча П. П. Любченка.

Вулиця Панаса Любченка — колишня назва Загородньої вулиці в місті Києві.
 Вулиця Панаса Любченка — колишня назва вулиці Володимира Дрозда в місті Чернігові.

Вулиці, названі на честь людей